Маклаково — топоним в России:
 Маклаково — деревня, Грязовецкий район Вологодской области.
 Маклаково — деревня, Верхнеландеховский район Ивановской области.
 Маклаково — деревня, Шуйский район Ивановской области.
 Маклаково — деревня, Мещовский район Калужской области.
 Маклаково — бывший посёлок, преобразован (объединён с другими) в город Лесосибирск, Красноярский край.
 Маклаково — деревня, Ломоносовский район Ленинградской области.
 Маклаково — деревня, Можайский район Московской области.
 Маклаково — деревня, Талдомский район Московской области.
 Маклаково — деревня, Боровичский район Новгородской области.
 Маклаково — деревня, Пестовский район Новгородской области.
 Маклаково — деревня, Хвойнинский район Новгородской области.
 Маклаково — село, Пронский район Рязанской области.
 Маклаково — деревня, Демидовский район Смоленской области.
 Маклаково — деревня, Краснинский район Смоленской области.
 Маклаково — деревня, Пошехонский район Ярославской области.
 Маклаково — деревня, Угличский район Ярославской области.

См. также 
 Русское Маклаково / Татарское Маклаково — сёла, Спасский район Нижегородской области.
 Моклаково